Sky High steht für:

 Sky High (Manga), eine Comicserie von Tsutomu Takahashi
 Sky High (1974), Dokumentarfilm von Robert Amram
 Sky High (1985), eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1985
 Sky High (2003), einen japanischen Film aus dem Jahr 2003
 Sky High – Diese Highschool hebt ab!, einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 2005
 Sky High (2020), einen spanischen Film aus dem Jahr 2020